Ortiguilla puede hacer referencia a dos especies de anémonas comestibles también conocidas como "ortigas de mar":
 Anemonia sulcata,
 Anemonia viridis.